Overstreet est un patronyme porté par plusieurs personnalités :

 Chord Overstreet (1989), acteur, chanteur et musicien américain ;
 David Overstreet (1958–1984), joueur de football américain ;
 Joe Overstreet (1933-2019), peintre américain
 Paul Overstreet (1955), chanteur et parolier américain ;
 Tommy Overstreet (1937-2015), chanteur américain ;
 William Overstreet, Jr. (1921-2013), aviateur américain.

Homonymie de patronyme